Józef z Nazaretu – opiekun Jezusa Chrystusa, z racji zawodu nazywany Cieślą;
 Józef Cieśla – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (28 grudnia 1933);
 Józef Cieśla – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (25 lipca 1933);
 Józef Cieśla (ur. 1896) – żołnierz 2 pp Legionów Polskich, sierżant Wojska Polskiego, przodownik Policji Państwowej, odznaczony Krzyżem Niepodległości (2 sierpnia 1931);
 Józef Cieśla (1898–1940) – porucznik intendent Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości.

Zobacz też 
 Cieśla (nazwisko)

Przypisy